Фаррер (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фаррер, Клод (настоящее имя Фредерик Шарль Эдуар Баргон; 1876—1957) — французский писатель.
 Фаррер, Реджинальд (1880—1920) — английский путешественник и коллекционер растений.
 Фаррер, Ричард (род. 1971) — южноафриканский футболист.